NDL se može odnositi na:

 Nacionalna parlamentarna biblioteka Japana, biblioteka
 Nedekompresioni limit,